Клястица (или Клястицы) — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена к северо-западу от озера Неклочь, в 50 километрах к юго-западу от районного центра, города Невеля, и в 10 км к юго-западу от волостного центра, деревни Туричино.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года 38 жителей.

Транспорт

Деревня находится на железной дороге, участок Невель — Полоцк. Железнодорожная станция Клястица (Клястицы).

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)